Nagerl bezeichnet
 im österreichischen eine Nelke, Gewürznelke
 wienerisch für Pfifferling (selten gebräuchlich)
• österreichisch für kleiner Nagel

Siehe auch:
 Nägerl